Kulla steht für:
 Kulla (Gottheit), mesopotamischer Ziegelgott
 Kulla (Wehrbau), albanischer Wohnturm

 Kulla-Pass, auch Kula-Pass, Grenzübergang zwischen dem Kosovo und Montenegro
 Kulla (Estland), Dorf in der Landgemeinde Halliste, Estland

Kulla ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Kulla (* 1977), deutscher Schriftsteller, Übersetzer, Komödiant und Lektor
 Hans Kulla (1910–1956), deutscher Komponist, Musikpädagoge und Kirchenmusiker
 Hasso Kulla (* 1942), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Martin Kulla (* 1972), deutscher Professor für Anästhesie
 Michael Kulla (* 1960), deutscher Flottillenadmiral

Siehe auch:
 Kula